Chaze  ou Chazé est un patronyme porté notamment par : 

 Elliott Chaze (1915-1990), écrivain américain de roman policier ;
 Henri Chaze (1913-2005), homme politique français ;
 Henry Chazé (1904-1984), militant communiste français.

Homonymie de patronyme